A Libohora (ukránul: Либохора) ukrán földrajzi név az alábbiakra utalhat:

Települések
Libohora, falu Ukrajna Lvivi területének Szkolei járásában
Libohora, falu Ukrajna Lvivi területének Turkai járásában

Folyó
Libohora, a Szrij folyó mellékfolyója Ukrajna Lvivi területén